Aaron Lim (Selangor, 22 juni 1985) is een Maleisisch autocoureur die onder meer in de A1GP voor A1 Team Maleisië en de Formule V6 Azië heeft gereden.

A1GP resultaten 

Maleisisch autocoureur